Группа крови (пісня)
 Группа крови (альбом)